Durup Sogn henviser til flere artikler:
 Durup Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti
 Durup Sogn (Rebild Kommune) – et sogn i Rebild Kommune og i Rebild Provsti